Desa Peresak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Peresak (administrativ by i Indonesien, lat -8,59, long 116,23), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Peresak (administrativ by i Indonesien, lat -8,61, long 116,35), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar